Джоване Фаринаццо Гавио ( род.7 сентября 1970 года, Жуис-ди-Фора, Бразилия), более известный как просто Джоване — бывший бразильский волейболист и тренер. Выступал за сборную Бразилии по волейболу, которая выиграла золотую медаль на летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне, Испания , обыграв в финале Нидерланды 3-0.

В волейболе Гавио занимал позицию доигровщика, выступая на трёх летних Олимпийских играх подряд, начиная с 1992 года. Позднее он начал карьеру в пляжном волейболе. Сейчас Джоване является главным тренером действующих чемпионов бразильской Суперлиги, клуба СЕСИ Сан-Паулу. Гавио — единственный бразилец (и второй в общей сложности после Хавьера Вебера) волейболист, выигрывавший Суперлигу в качестве игрока и тренера.

Индивидуальные награды 
 Мировая лига 1993 (самый ценный игрок, FIVB)
 Кубок мира по волейболу 2003 (лучший спикер, FIVB)

Примечания 
 Официальный сайт (порт.)
 Профиль (порт.)

Волейболисты Бразилии
Олимпийские чемпионы по волейболу
Олимпийские чемпионы от Бразилии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы мира по волейболу
Игроки ВК «Кунео»